Италия
 
Замки